Élégie (Fauré)
 Élégie (Poulenc)
 Élégie (Stravinsky)